De Grand Prix-wegrace van Spanje 2009 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden op 3 mei 2009 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Luca Vitali werd gediskwalificeerd omdat hij een ride through penalty negeerde.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Spanje